Gruiu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Gruiu (Ilfov), Gemeinde im Kreis Ilfov

 Gruiu (Căteasca), Dorf im Kreis Argeș	
 Gruiu (Nucșoara), Dorf im Kreis Argeș
 Gruiu (Călărași), Dorf im Kreis Călărași
 Gruiu (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Gruiu (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea

 Gruiu Lupului, Dorf im Kreis Vâlcea